

Miejsca 
Wielka Brytania
 Sunderland – miasto w Anglii, w okręgu Tyne and Wear
 City of Sunderland – dystrykt hrabstwa Tyne and Wear (Anglia)
 Sunderland – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Sunderland – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
USA
 Sunderland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Sunderland – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Sunderland (ang. Sunderland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Sunderland (ang. Sunderland Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington

Pozostałe 
 Sunderland A.F.C. – angielski klub piłkarski
 Short Sunderland – brytyjski samolot (łódź latająca)

Osoby 

Osoby o nazwisku Sunderland
 Celina Sunderland
 Jan Sunderland
 Stanisław Sunderland

Hrabiowie Sunderland
 Charles Spencer, 3. hrabia Sunderland